Hillesluis (wijk), een wijk in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord
RVV Hillesluis, een voetbalvereniging in de Rotterdamse wijk Kreekhuizen